Kleine Kerk (Brielle)
 Kleine Kerk (Duivendrecht)
 Kleine Kerk (Halfweg)
 Kleine Kerk (Maassluis)
 Kleine Kerk (Sneek)
 Kleine Kerk (Steenwijk)
 Kleine Kerk (Veere)
 Kleine Kerk (Vlissingen)
 Kleine Kerk (Vollenhove)
 Kleine Kerk (Voorhout)